Wehsely ist der Name von:

 Adam Wehsely-Swiczinsky (* 1971), österreichischer Designer, Gitarrenbauer und Musiker
 Sonja Wehsely (* 1970), österreichische Politikerin (SPÖ) und Managerin 
 Tanja Wehsely (* 1972), österreichische Politikerin (SPÖ) und Managerin 

Siehe auch:
 Veseli
 Veselý
 Wesely
 Wessely